Alain le Pichon, (1942-), anthropologue français ;
 Alain Pichon, (né en 1945 à Ajaccio), haut fonctionnaire français ;
 Alain Pichon, quadruple champion de France de motocross ;
 Albert Pichon, baron, Château Pichon-Longueville ;
 Alfred Pichon, (1877-1918), critique d'art, peintre et paysagiste, époux de Suzanne Pichon ;
 Angélique Pichon (né en 1978); joueuse de basket handisport française ;
 Auguste Pichon (1805-1900), peintre ;
 Bernard Pichon, prieur claustral à l'abbaye Saint-Magloire de Léhon (Côtes d'Armor) de 1625 à 1626 ;
 Bernard Pichon (né en 1945), producteur et journaliste suisse de radio et de télévision ; 
 Blaise Pichon (né en 1974), historien et archéologue français ;
 Charles Pichon (1893-1963), journaliste et écrivain français ;
 Charlotte-Rita Pichon (née en 1951), femme de théâtre, actrice, metteur en scène et dramaturge française ;
 Claire Pichon, avocate à Lyon (Rhône) ;
 Claude Élisabeth Marie Pichon (née en 1931), connue sous le nom de Mariel Clarmont, auteur-compositeur-interprète et créateur-réalisateur de tentures murales Patchwork (Artipatch) et de Broderie française, originaire de Corse ;
 Édouard Pichon, (1890-1940), grammairien et psychanalyste français ;
 Enrique Pichon Rivière (1907-1977), psychanalyste argentin d'origine suisse ;
 Éric Pichon, (1966-2012), coureur cycliste français ;
 Étienne Pichon, sous-préfet de Vervins, fils de Jérôme-Frédéric Pichon ;
 Franck Pichon, maire de Plomelin (Finistère) depuis 2008 ;
 François de Pichon, président du parlement de Bordeaux ;  
 Frédéric Pichon (1977-), universitaire et essayiste français ;  
 Georges Pichon, général et médecin militaire français, commandeur de la Légion d'honneur en 1920 ;
 Gilles Pichon, maire de Rom (Deux-Sèvres) depuis 2008 ;
 Guillaume de Pichon, évêque de Saint-Brieuc en 1229 (décès en 1234) ;
 Jacques François de Pichon, Seigneur de Longueville, propriétaire du Château Pichon-Longueville ;
 Jacques Pichon, architecte à Quévert (Côtes-d'Armor) ;
 Jacques de Pichon Longueville, premier Président du Parlement de Bordeaux ;
 Jacques de Pichon, seigneur de La Font ;
 Janine Pichon, (née en 1937), haut-fonctionnaire, préfet du Gers (1994-1996) et de la Mayenne ;
 Jean-Louis Pichon, metteur en scène, directeur d'opéra et auteur français ;
 Jean Pichon, (1683-1751), jésuite, auteur de L'Esprit de Jésus-Christ sur la communion fréquente en 1745 ;
 Jean Pichon, (né en 1945), universitaire, magistrat à la cour des comptes à partir de 1993, secrétaire général de la Défense nationale (1993-1994), professeur à Sciences Po Paris depuis 1997 ;
 Jean-Charles Pichon (1920-2006), écrivain français ;
 Jean-Marie Pichon, personnalité liée à la commune de Lanvaudan (Morbihan), sujet du chant Pichon de Lanvaudan ;
 Jérôme-Frédéric Pichon (1812-1896), baron, bibliophile et bibliographe français, il est l'un des collectionneurs français les plus importants du  ;
 Joseph de Pichon Longueville (décès en 1850), baron, propriétaire du Domaine Pichon Longueville (Pauillac, Gironde) ;
 Jules Pichon (1877-1949), général français ;
 Laurent Pichon (né en 1986), équipe Bretagne Schuller (2010) ;
 Léon Pichon (1876-1956), imprimeur et graveur français ;
 Liz Pichon, illustratrice et écrivain pour enfants britannique ;
 Loïc Pichon, (né en 1947), auteur, comédien et metteur en scène français ;
 Louis Pichon, (1849-1916) parlementaire, député et sénateur du Finistère ;
 Louis Pichon, athlète français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été de 1948 (pentathlon) ;
 Louis-André Pichon (1771-1850), baron, diplomate français, témoin de la Vente de la Louisiane, père du célèbre bibliophile Jérôme Pichon ;
 Lucien Pichon (1883-1958), syndicaliste français ;
 Magali Uramie Lucinde Pichon de Vendeuil, (1926-2009), connue sous le nom de Magali de Vendeuil, actrice française ;
 Marc Pichon de Vendeuil, administrateur civil ;
 Marc Pichon, escrimeur belge ;
 Marcel Pichon (1921-1954), botaniste français ;
 Marcel Pichon (1943-2020), descendant de Jacques François de Pichon ;
 Marinette Pichon (né en 1975), joueuse française de football ;
 Michel Pichon (né en 1945), scénariste et dessinateur français ;
 Mickaël Pichon (né en 1976), pilote français de motocross ;
 Mickaël Pichon, cycliste français ;
 Olivier Pichon, enseignant, journaliste et homme politique français ;
 Pascal Pichon, (né en 1954), chercheur, titulaire de la chaire d'anthropologie et de préhistoire du Collège de France ;
 Paul-Marie Pichon (1891-1978), général français ;
 Père Pichon, jésuite, père spirituel choisi par Thérèse de Lisieux au carmel de Lisieux pendant son postulat ;
 Philippe Pichon, (né en 1969), écrivain et commandant de police ;
 Pierre de Pichon, secrétaire du Roi en 1443 lors de la signature du traité de paix que Dunois conclut entre les rois de France et d'Angleterre ;
 Raoul de Pichon Longueville, baron ;
 Raphaël Pichon, (né en 1984), chef d'orchestre français, chef de chœur et contre-ténor ;
 René Pichon (1869-1923), latiniste français ;
 Richard de Pichon, prévôt royal du palais de l'Ombrière à Bordeaux, vivant au , bâtit et fonda l'Église Sainte-Colombe ;
 Rosa Pichon, maison de haute couture parisienne de l'entre-deux-guerres ;
 Stephen Pichon (1857-1933), journaliste, diplomate et homme politique français ;
 Suzanne Pichon, critique d'art, peintre et paysagiste, épouse d'Alfred Pichon ;
 Thérèse de Pichon Longueville, sœur de Pierre de Rauzan, épouse de Jacques François de Pichon, seigneur de Longueville ;
 Thomas Pichon, dit Thomas Tyrrell, (1700-1781) espion et auteur français, conjoint de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ;
 Thomas-Jean Pichon (1731-1812), homme d'Église et homme de lettres français; historiographe de Monsieur, frère du roi ;
 Valérie Pichon, chercheuse en chimie analytique, médaille d'argent du CNRS 2022
 Vincent Pichon-Varin, auteur et éditeur français ;
 Virginie de Pichon Longueville, épouse du comte Henri de Lalande et directrice du Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande ;
 Yann Le Pichon (né en 1934), historien de l'art ;
 Xavier le Pichon, (né en 1937), géodynamicien français ;

Voir aussi 
 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, deuxième grand cru de Bordeaux (classification 1855), Pauillac (Gironde)
 Château Baron Pichon-Longueville, deuxième grand cru de Bordeaux (classification 1855), Pauillac (Gironde)
 Château Pichon, monument historique, Parempuyre (Gironde)
 Château Clément-Pichon, vin du Haut-Médoc, Parempuyre (Gironde)
 Château Pichon-Bellevue, vin d'appellation Graves de Vayres, Vayres (Gironde)
 Hôtel particulier Pichon, Cours de l'Intendance, Bordeaux (Gironde)
 Hôtel Pichon-Longueville, Rue Poquelin-Molière, Bordeaux (Gironde) (Monument historique depuis 1930)
 Domaine Christophe Pichon, Rhône
 Famille Pichon, baronnerie de Parempuyre (Gironde)
 Famille Pichon de Vendeuil
 Famille Pichon de Bury
 Familles Pichon de Vanosc et Pichon de la Rivoire, originaires de Saint-Didier-la-Séauve (Velay), établies à Vanosc en Ardèche (Château de la Rivoire)
 Avenue Stéphen-Pichon, Paris
 Madame Pichon, tableau de Renoir
 Tombe du sieur Pichon, sculptée par Louis Morel, assistant d'Auguste Renoir à Essoyes (Aube, Champagne-Ardenne)
 Martin Dumollard (1810-1862), criminel lyonnais arrêté grâce au témoignage de Marie Pichon.
 Pichon nanet, comptine occitane
 L'òme pichon, chanson traditionnelle occitane interprétée notamment par La Mal Coiffée
  (Pichon de Lanvaudan en français), chanson bretonne du Morbihan
 Domisiladoré, série télévisée des années 2000 mettant en scène les aventures de la famille Pichon
 Tiro de Pichón, quartier de Malaga (Andalousie, Espagne)
 Pichon, botanique, appellation Normande de l'ortie.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme breton
Patronyme occitan